Metal on Metal steht für:

 Metal on Metal (Album), Album der kanadischen Heavy-Metal-Band Anvil (1982)
 Metal on Metal Records, italienisches Label